Sulfat de coure(I) (antigament sulfat cuprós), de fórmula (Cu₂SO₄)
 Sulfat de coure(II) (antigament sulfat cúpric), de fórmula (CuSO₄)

 Sulfat de coure(II) pentahidratat, de fórmula CuSO₄ · 5H₂O